Charassobates är ett släkte av kvalster. Charassobates ingår i familjen Charassobatidae. 

Charassobates är enda släktet i familjen Charassobatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Charassobates